The Indian Brothers é um filme mudo norte-americano de 1911 em curta-metragem, do gênero dramático dirigido por D. W. Griffith, estrelado por Frank Opperman e com Blanche Sweet.

Elenco 
Frank Opperman
Wilfred Lucas
Guy Hedlund
John T. Dillon
Francis J. Grandon
Florence La Badie
Alfred Paget
W. C. Robinson
Blanche Sweet
Kate Toncray
Charles West

Ligações externas 

Filmes dos Estados Unidos de 1911
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco